Umkehrbarkeit kann sich beziehen auf:
 Reversibilität
 Invertierbarkeit in der Mathematik